GKS Wybrzeże Gdańsk – były wielosekcyjny klub sportowy
 Wybrzeże Gdańsk (żużel) – była sekcja żużlowa GKS Wybrzeże Gdańsk
 Wybrzeże Gdańsk (boks) – była sekcja bokserska GKS Wybrzeże Gdańsk
 Wybrzeże Gdańsk (judo) – była sekcja judo GKS Wybrzeże Gdańsk
 Wybrzeże Gdańsk (koszykówka) – była sekcja koszykarska GKS Wybrzeże Gdańsk
 Wybrzeże Gdańsk (piłka siatkowa) – była sekcja siatkarska GKS Wybrzeże Gdańsk
 GKŻ Wybrzeże Gdańsk – klub żużlowy z Gdańska
GKP Wybrzeże Gdańsk – klub piłkarski z Gdańska
 Wybrzeże Gdańsk (piłka ręczna)